Koakin peut désigner :
 Koakin, le village situé dans le département d'Arbollé au Burkina Faso.
 Koakin, le village situé dans le département de Bindé au Burkina Faso.
 Koakin, le village situé dans le département de Guiba au Burkina Faso.
 Koakin, le village situé dans le département de Nobéré au Burkina Faso.
 Koakin, le village situé dans le département de Saponé au Burkina Faso.

Homonymie de localités